Okręty US Navy o nazwie USS „Manta”
 Pierwszy USS „Manta” (ID-2036) został nabyty przez US Navy w 1917 i wycofany ze służby w 1919.
 Drugi USS „Manta” (SS-299) był okrętem podwodnym typu Balao. Został zwodowany 7 listopada 1943 roku i zezłomowany we wrześniu 1967 roku.

Manta